Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1964 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Judy Tegart et Lesley Turner battent Robyn Ebbern et Margaret Smith Court en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Les trois premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Robyn Ebbern Margaret Smith Court||align=center|Finale|| Judy Tegart Lesley Turner (2)
|-
|2||style=background-color:#CCCCFF| Judy Tegart Lesley Turner||align=center|Victoire'''|| Robyn Ebbern Margaret Smith Court (1)
|-
|3|| Rita Bentley Jill Blackman||align=center|1/4 de finale|| Caroline Langsford Joan Gibson
|-
|4|| Kaye Dening Madonna Schacht||align=center|1/2 finale|| Robyn Ebbern Margaret Smith Court (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1964
Compétition de tennis à Brisbane
Sport en janvier 1964